Sázava () peut désigner :

Toponymes
 Sázava, une ville du district de Benešov, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Sázava, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Sázava, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Hydronymes
 Sázava, une rivière qui arrose les régions de Pardubice et d'Olomouc ;
 Moravská Sázava, une rivière qui arrose les régions de Pardubice et de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie